Palmquist ist der Nachname folgender Personen:

 Bengt Palmquist (1923–1995), schwedischer Segler
 Peter E. Palmquist (1936–2003), amerikanischer Sammler, Fotohistoriker und Fotograf
 Philip V. Palmquist (1914–2002), amerikanischer Chemiker und Ingenieur